Charisius peut faire référence à : 

 Aurelius Arcadius Charisius (299-399), jurisconsulte romain.
 Flavius Sosipater Charisius, grammairien latin.